Гудо́вич — прізвище.

 Гудович Андрій Васильович (1731–1808) — граф, політичний діяч, прихильник ідеї гетьманату.
 Гудович Андрій Іванович (1781 — † 1869) — воєначальник Російської імперії, генерал-майор (1812).
 Гудович Василь Андрійович (1713—1764, Глухів) — Генеральний підскарбій з 24 лютого 1760 до 1764 рр. в уряді гетьмана Кирила Розумовського.
 Гудович Іван Васильович (1741–1820) — граф (1797), генерал-фельдмаршал (1807).
 Гудович Кирило Іванович (1777–1856) — граф, генерал-майор.

Прізвища